Maya Massar é uma atriz americana.

Vida pessoal 

Massar nasceu em Boston em Massachusetts  . Ela é casada com o escritor e diretor David Massar  e atualmente ambos vivem e trabalham nos EUA e Canadá. Massar ganhou um "Leo Award" por Melhor Performance Feminina no curta-metragem "Death's Dream". Massar também é uma poetisa.

Carreira 

Massar é uma atriz americana e canadense cujo filmes e créditos na TV incluem The Uninvited, Center Stage-Turn It Up, o episódio piloto de House MD, episódios de The L Word, The Outer Limits, Unsolved Mysteries e outros.

Em de 18 de janeiro de 2009, ela realizou uma Avaliação da IMDb Pro de 5,3001.

Ligações Externas 

Atores dos Estados Unidos